Шварцбах ():

 Шварцбах — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Шварцбах — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Шварцбах (приток Близа)  — река в Германии, протекает по землям Рейнланд-Пфальц и Саар.
 Шварцбах (приток Крюммельбаха) — река в Германии, протекает по земле Рейнланд-Пфальц.
 Шварцбах (приток Залаха) — река в Австрии и Германии, протекает по земле Бавария.
 Шварцбах (приток Вутаха) — река в Германии и Швейцарии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Шварцбах (приток Эльзенца) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Шварцбах (приток Майна) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 2496.
 Шварцбах (приток Гинсхаймер-Альтрайна) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 2398.
 Шварцбах (приток Эльмбаха) — река в Германии, протекает по земле Гессен, речной индекс 2478124.